De zesde etappe van de Ronde van Spanje 2013 was een vlakke rit en werd verreden op 29 augustus 2013 over een afstand van 175 km van Guijuelo naar Cáceres. De rit werd gewonnen door de Deen Michael Mørkøv, maar gekleurd door Tony Martin, die de volle 175 km, de hele rit, solo op kop reed. Martin werd tien meter voor de eindstreep ingelopen door het aanstormende peloton.

Verloop

Tussensprinten

Sprint-Aankomst

Bergsprinten

Bergprint-Aankomst

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen

Externe links
 De route van de 6e etappe op www.lavuelta.com

06